Frauenkirche (în trad. "Biserica Doamnei [Noastre]", în , pe scurt Frauenkirche, cu trimitere la Fecioara Maria) se poate referi la:
Frauenkirche din Dresda
Frauenkirche din Nürnberg
Frauenkirche din München

Vezi și
Notre Dame